John Greig ist der Name folgender Personen:

* John Greig (Politiker) (1779–1858), schottisch-amerikanischer Jurist und Politiker (New York)
 John Greig (Fußballspieler) (* 1942), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John Greig (Bischof), britischer Bischof